Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1929 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 26 февраля по 1 марта 1929 года. Турнир проводился в 3-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 3-й раз.

В турнире приняло участие 10 команд — 8 команд, представляющих провинции и территории Канады, а также команды городов Монреаль и Торонто.

Чемпионом стала (во 2-й в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Gordon Hudson, это была 2-я победа и 2-я подряд). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Dick Ross), бронзовые медали — команда, представлявшая город Торонто (скип Ed Brower).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1929
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1929 году
Февраль 1929 года
Март 1929 года